Проба (судочинство) — етап кримінального судочинства
 Проба корисної копалини
 Проба дорогоцінного металу
 Проба золота
 Проба вибухової речовини
 Порція (точкова проба)
 Ураганна проба
 Холоста проба (аналітична хімія)
 Функціональна проба